Compuestos saturados e insaturados.
 Ácido graso insaturado.
 Hidrocarburo insaturado.